Муха́рський — українське і польське () прізвище. Походить від татарського чоловічого імені Мухаррам ().

Персоналії 
 Антін Мухарський (* 1968) — український актор, телеведучий, співак і поет-пісняр
 Дмитро Мухарський — український режисер, сценарист і актор

Українські прізвища
Польські прізвища